Mužská dvouhra Korea Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o první ročník turnaje. Mužskou událost na okruhu ATP Tour naposledy předtím jihokorejská metropole hostila v roce 1996. 

Vítězem se stal nenasazený Japonec Jošihito Nišioka, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou čtyřku Denisa Shapovalova po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6(7–5). V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo po čtyři roky starém triumfu na Shenzhen Open jeho druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Korea Open 2022